Davor Lovren (1998), Kroatisch voetballer
 Dejan Lovren (1989), Kroatisch voetballer